Тас-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Тас-Кюель — озеро, координаты 70°49’с. ш. 94°50’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 68°48’с. ш. 102°29’в. д..

Магаданская область 
 Тас-Кюель — река, координаты 61°46’с. ш. 152°59’в. д..

Хабаровский край 
 Тас-Кюель — река, 59°14’с. ш. 133°54’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Тас-Кюель — озеро, координаты 69°14’с. ш. 155°28’в. д..
 Тас-Кюель — озёра, координаты 62°29’с. ш. 129°47’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 62°21’с. ш. 130°20’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 63°45’с. ш. 113°27’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 69°06’с. ш. 154°03’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 63°54’с. ш. 115°33’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 72°12’с. ш. 118°14’в. д..
 Тас-Кюель — урочище, координаты 62°47’с. ш. 130°08’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 69°33’с. ш. 151°16’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 68°58’с. ш. 138°45’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 68°59’с. ш. 150°33’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 64°20’с. ш. 113°49’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 68°51’с. ш. 153°17’в. д..
 Тас-Кюель — озёра, координаты 69°06’с. ш. 151°57’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 65°07’с. ш. 125°14’в. д..
 Тас-Кюель — озеро, координаты 63°58’с. ш. 112°20’в. д..

Примечания

См. также 
 Тас-Кюеле
 Тис-Кюель